kuter – rodzaj jachtu żaglowego
 niewielki statek użytkowy lub okręt pomocniczy np.:
 kuter hydrograficzny
 kuter holowniczy
 kuter nurkowy
 kuter ratowniczy
 kuter rybacki
 mały okręt:
 kuter artyleryjski
 kuter desantowy
 kuter minowy
 kuter pancerny
 kuter patrolowy
 kuter rakietowy
 kuter torpedowy
 kuter trałowy
 kuter uzbrojony
 kuter – maszyna w przemyśle mięsnym